Jules David (fotograaf) (1848-1923), Frans fotograaf
 Jules David (lithograaf), ook wel Jean-Baptiste David (1808-1892) , Frans schilder en lithograaf; niet te verwarren met Jan Baptist David (1801-1866), Belgisch hoogleraar